An Assisted Elopement – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 An Assisted Elopement – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
 An Assisted Elopement – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell